Мужской ватерпольный турнир на летних Олимпийских играх 2004 прошёл с 15 по 26 августа. Матчи проходили в Акватик-Центре.

Групповой этап 
 Время - восточноевропейское летнее (UTC+3).

Группа A

Группа B

Утешительный турнир

Матч за 11-е место

За 7-10 места

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение команд

Ссылки 
 Результаты 
 Расписание матчей 

2004 год в водном поло